А́гард () — шведське прізвище.

Відомі носії 

 Якоб Георг Агард (1813–1901) — шведський ботанік, альголог, син Карла Адольфа Агарда.
 Карл Адольф Агард (1785–1859) — шведський вчений, ботанік, альголог, енциклопедист та теолог, батько Якоба Георга Агарда.

Див також 
 Агарди